Austerity steht für:

 Austerität, politikwissenschaftlicher Fachbegriff
 Austerity (Band), eine italienische Funeral-Doom-Band

Austerity als Zusatz zur Typenbezeichnung folgender Kriegslokomotiven des britischen War Department:
 Hunslet Austerity 0-6-0ST
 WD Austerity 2-8-0
 WD Austerity 2-10-0

und als Zusatz zur 

 SR-Klasse Q1